Merrifield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Merrifield (Kentucky)
 Merrifield (Minnesota), im Crow Wing County
 Merrifield (New York)
 Merrifield (North Dakota), im Grand Forks County
 Merrifield (Virginia), im Fairfax County

und ebenso eines Dorfes in der Grafschaft Devon des Vereinigten Königreiches
 Merrifield (Devon)

Personen:

 Ed Merrifield (1932–2020), US-amerikanischer Schiedsrichter im American Football
 Mary Philadelphia Merrifield (1804–1889), britische Schriftstellerin und Expertin für Algen
 Robert Bruce Merrifield (1921–2006), US-amerikanischer Chemiker, der 1984 den Nobelpreis in Chemie erhielt